Ла Корнета има више значења:

 Ла Корнета (Санта Ана Атеистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Корнета (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Корнета (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику